Cornellà est un toponyme catalan ; il est notamment porté par :

 Patronymes
 Joan Cornellà (1981- ), artiste et illustrateur catalan.

Sport
 Unió Esportiva Cornellà, club de football basé à Cornellà de Llobregat.

 Toponymes
 Cornellà de Llobregat, commune du Baix Llobregat, Catalogne, Espagne.
 Cornellà del Terri, commune du Pla de l'Estany, Catalogne, Espagne.
 Cornellà de Conflent, en français Corneilla-de-Conflent, commune des Pyrénées-Orientales, France.
 Cornellà del Bèrcol, en français Corneilla-del-Vercol, commune des Pyrénées-Orientales, France.
 Cornellà de la Ribera, en français Corneilla-la-Rivière, commune des Pyrénées-Orientales, France.

Voir aussi 
 
  

Homonymie de patronyme
Patronyme catalan